Liljorna på marken är en fras ur Matteusevangeliet 6:28 (Bergspredikan) i Bibeln (1917) som även kan syfta på:

 Liljorna på marken (roman)
 Liljorna på marken (film, 1924)
 Liljorna på marken (film, 1930)
 Liljorna på marken (film, 1934)
 Liljorna på marken (film, 1963)